Periphas (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Periphas (Sohn des Ochesios), ein Aitolier, von Ares getötet (Homer Ilias 5,842; 5,847)
 Periphas (Gefährte des Neoptolemos), kämpfte vor Troja (Vergil Aeneis 2,476)
 Periphas (Sohn des Epytos), Herold der Troer, in seiner Gestalt ermutigt Apollon Aeneas zum Kampf (Homer Ilias 17,323)
 Periphas (Vater der Euryganeia), der zweiten Frau des Ödipus in der Oidipodeia 
 Periphas (Sohn des Aigyptos), heiratet die Danaide Aktaie und wird von ihr in der Hochzeitsnacht umgebracht (Apollodor 2,1,5)
 Periphas (Freier der Penelope) (Apollodor Epitome 7,29)
 Periphas (Sohn des Arrhetos), Genosse des Deriades (Nonnos von Panopolis Dionysiaka 26,257)
 Periphas (Sohn des Oineus), fällt im Kampf gegen die Kureten (Antoninus Liberalis 2)
 Periphas (Sohn des Lapithes), Vater des Antion
 Periphas (König von Attika), attischer Urkönig, wird von Zeus in einen Adler verwandelt